Esistono più comuni francesi con questo nome

Lalanne – Gers
Lalanne – Alti Pirenei